Resultats del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit de Österreichring el 16 d'agost del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: René Arnoux 1' 32. 018

 Volta ràpida: Jacques Laffite 1' 37. 62 (a la volta 47)

Referències 
 

Àustria
1981